Tri Repetae (каламбур на фразу «try repeat Ae» — ) — третий студийный альбом электронного дуэта Autechre, изданный Warp Records в 1995 году. В США альбом был выпущен 2-дисковым изданием под названием «Tri Repetae++», во 2-й диск которого попали треки из синглов «Garbage» и «Anvil Vapre». В японском издании присутствует дополнительная композиция «Medrey». Седьмой трек с альбома «C/Pach» использовался как заставочный трек к телепередаче «Телепорт» на канале MTV.

Об альбоме 
Обложка альбома оформлена The Designers Republic и сопровождается иллюстрациями Криса Каннингема. Так как обложка состоит лишь из одноцветной заливки, к ней была добавлена наклейка с названиями группы и альбома. В CD версии альбома в буклете есть надпись «Incomplete without surface noise» (), а на виниловой версии та же надпись гласит «Complete with surface noise» ().

Список композиций 
 Dael — 6:39
 Clipper — 8:33
 Leterel — 7:08
 Rotar — 8:04
 Stud — 9:40
 Eutow — 4:16
 C/Pach — 4:39
 Gnit — 5:49
 Overand — 7:33
 Rsdio — 10:08
 Medrey — 4:12 (дополнительный трек в японском издании)

++ (дополнительный диск в американском издании) 
 Second Bad Vilbel — 9:45
 Second Scepe — 7:44
 Second Scout — 7:21
 Second Peng — 10:53
 Garbagemx36 — 14:11
 PIOBmx19 — 7:37
 Bronchusevenmx24 — 9:44
 VLetrmx21 — 8:27

Ссылки 
 Tri Repetae на сайте Warp с аудио-клипами
 Tri Repetae, японское издание с аудио-клипами

Альбомы 1995 года
Альбомы Autechre
Альбомы Warp Records